Regione della Ruhr – agglomerato urbano dello stato federale Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania)
 Regione metropolitana Reno-Ruhr – area metropolitana della Germania
 Ruhr – fiume della Germania